Mene Tekel – cortometraggio del 1913 diretto da Joseph Delmont
Mene Tekel – film documentario del 1997 diretto da Pieter Fleury
Mene Tekel – cortometraggio musicale del 2007 diretto da Zdenek Podhurský